Krull steht für:
 Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, Roman (1954) von Thomas Mann
 Krull (Film), britischer Fantasyfilm (1983)
 Krull (Computerspiel), Adventure (1983)
 Krulldimension
 Krullring
 Krulltopologie
 Krull oder Krullgalion, eine spiralförmige Verzierung anstelle einer Galionsfigur auf Schiffen
Krull (Groß Nordende), Ortsteil von Groß Nordende in Schleswig-Holstein, Deutschland

Krull ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Krull (1898–1964), deutscher Politiker (KPD)
 Christian Friedrich Krull (1748–1787), Münzgraveur und Bildhauer
 Daniel Krull (* 1961), deutscher Diplomat
 Germaine Krull (1897–1985), deutsche Fotografin
 Hans Krull (1916–1983), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Regisseur
 Hasso Krull (* 1964), estnischer Lyriker, Essayist und Übersetzer
 Jutta Bossard-Krull (1903–1996), deutsche Bildhauerin und Keramikerin
 Karl Krull (1905–1932), deutscher Lehrer und Sozialdemokrat
 Reinhard Krull (* 1954), deutscher Hockeyspieler
 Rudolf Krull (1886–1961), deutscher Verwaltungsbeamter und Manager
 Stephan Krull (* 1948), deutscher Gewerkschafter, Politiker und Autor
 Suzanne Krull (1966–2013), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Krull (* 1970), deutscher Basketballspieler
 Tobias Krull (* 1977), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Krull (* 1952), deutscher Wissenschaftsmanager
 Wolfgang Krull (1899–1971), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Crull
 Krul